Goldbloom, die anglizierte Variante des deutschen oder jiddischen Familiennamens Goldblum, ist der Familienname folgender Personen:

 Alton Goldbloom (1890–1968), kanadischer Kinderarzt
 Victor Goldbloom (1923–2016), kanadischer Kinderarzt